Sanchirichesi – abitanti di San Chirico Nuovo
Sanchirichesi – abitanti di San Chirico Raparo